Een Virtual Application Server, zie Vas (server)
 een comitaat in Hongarije, zie Vas (comitaat)
 een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno (Veneto), zie Vas (Italië)
 Vas (Slovenië)
 Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap
 de Verenigde Arabische Staten, een politieke unie tussen Egypte en Noord-Jemen
 het volume van de lucht, dat gelijk is aan de vering van een speaker/luidspreker, zie Vas (luidspreker)
 Vereniging van Accountancy Studenten (VAS) 
 Visueel analoge schaal, een psychometrisch meetinstrument
 Vas (band), een wereldmuziekgroep uit Los Angeles
 Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap (VAS)
 Vas (Kostel)
 Vas (historisch comitaat)
 Vas (Radlje ob Dravi)